Deux classes de sous-marins différentes de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de classe Hajen (en suédois : « Requin ») : 
 La , une classe de trois sous-marins de l’Entre-deux-guerres ;
 Le , une classe de six sous-marins de la guerre froide.

Notes et références